Esistono più comuni francesi con questo nome

Sonnac – Aveyron
Sonnac – Charente Marittima